

Geografia

Austria 
 Biberbach – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Germania 
 Biberbach – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Biberbach – ex comune ora frazione di Beilngries, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Biberbach – frazione di Perlesreut, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Biberbach – frazione di Treffelstein, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)